Con el nombre de microrregiones se conoce a unidades territoriales grandes, mayores a la "mesorregión" y la "macrorregión". El término puede referirse a:

 Microrregiones de Brasil, una subdivisión estadística de dicho país.
 Microrregiones de Chequia, agrupación de municipios de dicho país.